Il Petar Hektorović è un traghetto costruito nel 1989 dal cantiere Svendborg Værft A/S di Svendborg, in Danimarca.

Caratteristiche 
La nave è equipaggiata con una una coppia di motori MaK 6M453C eroganti complessivamente 4.400 kW di potenza. La capienza è pari a 1080 passeggeri e 140 autovetture (in alternativa 570 metri lineari di carico merci). I servizi a bordo sono essenziali, in virtù dei servizi locali svolti generalmente dalla nave; non sono infatti previste sistemazioni in cabina per i passeggeri.

L'imbarco degli autoveicoli avviene dai due portelloni di poppa o, in alternativa, dalla celata di prua apribile.

Servizio 
La nave è stata costruita nel 1989 per la compagnia Langeland-Kiel Linien con il nome di Langeland III. Fino al 1998 è stata impiegata sulla linea tra Kiel e l'isola danese di Langeland, con scalo presso Bagenkop.

Nel 1999 la compagnia cessò le operazioni e la nave, che era l'unità più moderna della flotta in quel momento, venne acquistata dalla compagnia croata Jadrolinija e immessa in servizio sulla rotta tra Spalato e Vis, venendo affiancata nella stagione estiva da catamarani a idrogetto di piccole dimensioni

Note

Altri progetti 

Traghetti croati